Sylvie Feit (1949-2021), actrice française
 Walter Feit (1930-2004), mathématicien australo-américain qui a participé à la démonstration du théorème de Feit-Thompson

Voir aussi 
 René Feït (1920-2003), homme politique français